Олёнка:

 Олёнка (приток Кети) — река в Томской области, Красноярском крае.
 Олёнка (река, бассейн Баренцева моря) — река в Мурманской области.
 Олёнка — жук подсемейства бронзовок.

См. также 
 Нижняя Олёнка
 Малая Олёнка
 Верхняя Олёнка